San Michele  (in sloveno: Šmihel) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, situato nella Valle del Vipacco.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica